28 obwodów w Bułgarii jest podzielonych na 265 gmin (община). Typowa gmina, na ogół składa się z miast, wsi i osad, będąc w ciągu czteroletnich kadencji zarządzaną przez burmistrza (кмет), wybieranego większością głosów, oraz radę gminy (общински съвет), wybieraną metodą ordynacji proporcjonalnej, liczącą od 11 do 61 radnych, których liczba zależy od populacji gminy.

Nowo tworzone gminy muszą spełnić następujące kryteria:

Obszar nowej gminy tworzą miejscowości ze sobą sąsiadujące, przyjmując nazwę centrum administracyjnego

 Minimum 6000 osób zamieszkujących miejscowości, które będą tworzyć nową gminę, nie zmniejszając przy tym populacji którejkolwiek z gmin sąsiednich poniżej tego progu
 Obecność miejscowości, która tradycyjnie skupia mieszkańców, a także wytworzyła infrastrukturę techniczną i społeczną, zapewniającą obsługę ludności
 Włączenie wszelkich miejscowości, które nie mają warunków, aby utworzyć oddzielną gminę lub nie mogą zostać dołączone do już istniejących jednostek
 Maksymalna odległość, obliczana poprzez dostęp do centrum przy pomocy dróg i infrastruktury komunikacyjnej, nie może przekraczać 40km
 Udowodniona zdolność do finansowania wydatków nowo utworzonej gminy z własnych środków, nie mniejszych, niż połowa średniej wydatków ogółu gmin, określonej przez budżet państwa w danym roku

W przypadku braku spełnienia któregoś z wymagań, decyzja o utworzeniu nowej gminy należy do Rady Ministrów

Podjednostkami gminy są:

 Gromada (кметство) - składa się przynajmniej z jednej wsi lub miasta, licząc w sumie minimum 250 osób. W wyborach wyłania własny zarząd
 Miejscowość (населеното място) - liczy maksymalnie 150 osób. Przedstawiciel władzy jest wybierany przez burmistrza
 Dzielnica miasta (градски район) - minimum 25000 osób. W wyborach wyłania własny zarząd. Ich utworzenie było konieczne w Sofii, Płowdiw i Warnie

Zobacz też 
 Bułgaria
 Obwody Bułgarii
 Lista miast w Bułgarii
 Lista miejscowości w Bułgarii

Przypisy